Wilber steht für

 Wilber (Nebraska), ein Ort in Nebraska, Vereinigte Staaten
 das Maskottchen des Bildbearbeitungsprogramms GIMP

Wilber ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Wilber (1928–2019), US-amerikanischer Jazzmusiker
 David Wilber (1820–1890), US-amerikanischer Politiker
 David F. Wilber (1859–1928), US-amerikanischer Politiker
 Doreen Wilber (1930–2008), US-amerikanische Bogenschützin und Olympiasiegerin
 Ken Wilber (* 1949), US-amerikanischer Philosoph und Autor

Siehe auch:
 Wilbur
 Wilbär